El término Burón puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas
Burón (León), municipio de la provincia de León.
Puebla de Burón, parroquia del concello de Fonsagrada, provincia de Lugo.

Otros
Burón (jerga), jerga usada en el valle de Fornela, comarca de El Bierzo, provincia de León, España.
Burón (apellido), apellido común en el norte de España.